

Nonoai est une municipalité de l'État de Rio Grande do Sul.
 Nonoai est un quartier de la ville de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul.
 Nonoai est un quartier de la ville de Santa Maria, dans ce même État.

Homonymie de toponyme